Bosznia-Hercegovina
Vučipolje falu Bugojno községben, Közép-Boszniai kantonban
Vučipolje falu Posušje községben, Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
Vučipolje falu Gračac községben, Zára megyében
Vučipolje falu Hrvace községben, Split-Dalmácia megyében